O Jardim Botânico é um dos órgãos suplementares da Universidade Federal de Santa Maria, vinculado ao Centro de Ciências Naturais e Exatas da instituição. Foi fundado em 1981, em uma área de 13 hectares, dentro do Campus de Santa Maria. Seu acervo reúne 370 espécies catalogadas. O jardim botânico visa à conservação de espécies florestais nativas do estado do Rio Grande do Sul, bem como a ser um espaço para atividades de ensino, pesquisa e extensão e lazer.

Ligações externas
 Página do Centro de Ciências Naturais e Exatas - Jardim Botânico

Jardins botânicos do Brasil
Universidade Federal de Santa Maria